Апарат в техниката е съвкупност от устройства или системи (с относително сложна вътрешна структура), предназначена да изпълнява някакви полезни функции – например апарат за измерване на кръвно налягане.

Това може да бъде съвкупност от механизми (хидро-, електро-, механични и др.) в едно общо завършено конструктивно изпълнение (например летателен апарат, космически апарат, радиоапарат, слухов апарат, фотоапарат, мобилен апарат, телефонен апарат, видеоапарат, телевизионен апарат).

Оборудване